PIGN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 931 амінокислот, а молекулярна маса — 105 810.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки